Louisa Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Louisa Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Louisa Creek (Nogoa River), Nebenfluss des Nogoa River in Queensland
 Louisa Creek (Walsh River), Nebenfluss des Walsh River in Queensland